Moran může být:

Lidská sídla a geografické pojmy
 Nachal Moran, izraelské vádí
 Moran (Izrael), izaelská vesnice
 Moran Hill v Severní Koreji
 Moran Station v Seongnamu v Jižní Koreji 
 Moran Town město v Assamu v Indii
 Moran (Britská Kolumbie) – lokalita v Kanadě u Moranova kaňonu na řece Fraser

Spojené státy americké
 Moran (Kalifornie)
 Moran (Indiana)
 Moran (Kansas)
 Moran (Texas)
 Moran (Wyoming)
 Moran Township (Michigan)
 Moran Township (Minnesota)
 Moran State Park, Washington
 Mount Moran, Wyoming

Ostatní
 Moran (Masaj), masajský pojem 
 Moran (příjmení), irské příjmení
 Moran (Sýrie), syrský název pro Ježíše Krista 
 Baron Moran, britský šlechtický titul
 Moran Dam, plánovaná přehrada na řece Fraser v kanadské Britské Kolumbii

Související články 
Morán
Moráň